Дауда:

 Дауда, Абиола (род. 1988) — нигерийский футболист.
 Дауда, Джозеф Бандабла (1942—2017) — политический и государственный деятель Сьерра-Леоне.
 Дауда, Кассали (род. 1983) — нигерский футболист, вратарь.
 Дауда, Мохаммед (род. 1998) — ганский футболист.
 Дауда, Фатау (род. 1985) — ганский футболист, вратарь, игрок ганского клуба «Ашанти Голд» и сборной Ганы.
 Дауда Малам Ванке — военный и политический деятель Нигера.